

Toponyme 

 Mont Olivia, montagne en Terre de Feu ;
 Olivia, siège comté américain de Renville au Minnesota.

Titres 

 Olivia (1949), roman de Dorothy Bussy ;
 Olivia (1951), film de Jacqueline Audry ;
 Olivia (2001), album de la chanteuse de RnB américaine Olivia ;

 Olivia, série télévisée française diffusée depuis 2019.

Pseudonyme 

 Olivia, nom de scène d'Olivia Lufkin, chanteuse de J-pop ;
 Olivia, nom de scène d'Olivia Longott, chanteuse américaine de RnB.

Prénom

Autres 
Olivia peut aussi désigner :
 Olivia Records, label musical collectif.

Homonymie de prénom
Nom de plume

he:אוליביה
ja:オリビア
ko:올리비아
zh:奧利維亞